Elio Revé (1930–1997), percussionniste cubain ♂, directeur du groupe Orquesta Revé	
Oderquis Revé (*1949) ♂; musicien cubain	

Alexis Revé (*1972) ♂; joueur de football cubain
Ernesto Revé (*1992) ♂; athlète cubain	
Odalis Revé, (*1970) ♀; judoka cubaine